Ярославская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Ярославская волость (Слободской уезд) — в составе Вятской губернии
 Ярославская волость (Ирбитский уезд) — в составе Пермской губернии
 Ярославская волость (Козловский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Ярославская волость (Козелецкий уезд) — в составе Черниговской губернии
 Ярославская волость (Златоустовский уезд) — в составе Уфимской губернии